Салин може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Салин (окръг, Арканзас)
 Салин (окръг, Илинойс)
 Салин (окръг, Канзас)
 Салин (окръг, Мисури)
 Салин (окръг, Небраска)